Hrid Mali Goli je majhen nenaseljen otoček v Jadranskem morju. Pripada Hrvaški.

Otoček leži v Velebitskem kanalu okoli 0,6 km JJV od Golega otoka. Njegova površina meri 0,013 km². Dolžina obalnega pasu je 0,59 km.

Glej tudi 
 seznam otokov na Hrvaškem

otoki Hrvaške